Óливер Гаммелга́рд (; род. 3 апреля 1991 Копенгагене) — датский рэпер и музыкальный продюсер, более известен под своим сценическим именем TopGunn. Основатель лейбла CHEFF Records.

Творчество 
В 2010 году он выпустил первый EP «Dansehallens Erobrer». Самыми известными синглами из альбома стала песня «Averbaver» и «Gunmænd med plstoler». Он сотрудничал с Klumben записав с ним трек «Kriminel».

TopGunn сотрудничал с Firehouse с которым продюсировал треки «Ingen Kokain» и «Xfactor» с Николасом Вествудом (более известным как Kidd).

TopGunn выпустил свой дебютный альбом на CHEFF Records в мае 2013 под названием «21», в него вошли синглы «Hemligt nummer» и «Tilbud».

Дискография

Альбомы

Синглы 

Совместные синглы

 Kidd — «Groupies» (feat. TopGunn) 2011
 Kidd — «5 Om Morgenen» (feat. TopGunn) 2012
 Kidd — «Fetterlien» (feat. TopGunn) 2012
 Klumben — «Xfactor» (feat. TopGunn) 2012
 Raske Pange — «Baghave» (feat. TopGunn) 2012
 Abbaz — «Guldkæder & modeller» (feat. TopGunn) 2014
 Niklas — «Far fin» (feat. TopGunn) 2014
 Kato — «Dumt på dig» (feat. TopGunn) 2014
 Kato — «Dumt på dig (Part 2)» (feat. TopGunn & Djämes Braun) 2014
 Citybois — «Pool» (feat. TopGunn) 2017

Примечание

Ссылки 
 
 Dancehall-geniet TopGunn vil til tops, 23.01.13, dr.dk 
 TopGunn

Певцы и певицы Дании
Хип-хоп-исполнители Дании
Артисты, известные под псевдонимами